Rogglfing ist der Ortsname von

 Rogglfing (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Rogglfing (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern